Ваду има више значења:

 Ваду (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ваду (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Ваду (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији